Sucupira pode ser:
 Sucupira - nome popular atribuído a algumas espécies de árvores brasileiras
 Sucupira (Tocantins) - município do estado de Tocantins, Brasil
 Plataforma Sucupira - Plataforma que reúne diversas informações relacionadas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação.

Desambiguação